Il singolare del torneo di tennis Stowe Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Tim Gullikson 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Tim Gullikson (finale)
 Bob Lutz (semifinali, ritiro)

 Peter Fleming (quarti di finale)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Kim Warwick (secondo turno)
 Tom Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stowe Open 1978